ИСХ — аббревиатура, имеющая несколько значений.
 Исх — Книга Ветхого Завета Исход. См. также сокращения в Библии.
 ИСХ — инвестиционно-строительный холдинг
 исх. — исходный